Muziek
 Otherworld (Space Ritual) - album van de Britse band Space Ritual
 Otherworld (Lúnasa) - album van de Ierse band Lúnasa

Overig
 Otherworld (televisieserie) - Amerikaanse TV serie
 Otherworld (spel) - spelserie